Eduardo García de Enterría (1923-2013), um jurista espanhol.
Eduardo García Martínez (1992-), um ator espanhol de cinema e televisão.